Mateusz Malinowski (hokeista) – polski hokeista (ur. 1980)
 Mateusz Malinowski (siatkarz) – polski siatkarz (ur. 1992)